Толочанов — русская фамилия. 

Толочановы — два дворянских рода:
 Толочанов, Аркадий Андреевич (ок. 1830—1897) — тайный советник, ломжинский и радомский губернатор.
 Толочанов, Семён Фёдорович — окольничий (с 1682) и наместник можайский (1682—1686).